Termín dimorfismus čili dvojtvárnost může znamenat:

 pohlavní dimorfismus – odlišnost samce a samičky navenek
 fenotypický dimorfismus – existence dimorfické stélky u některých hub, často významných patogenů
 existence dimorfické stélky u lišejníků